La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Emilia-Romagna nella stagione 1956-1957.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione solo delle peggiori piazzate a causa del previsto allargamento della sovrastante IV Serie.

Girone A

Classifica finale 

Verdetti
 Cesena promosso in Interregionale Seconda Categoria 1957-1958.
 Rimini ammesso in IV Serie a completamento degli organici.
 Masotti Predappio ripescata.

Girone B

Classifica finale 

Verdetti
 Mirandolese promossa in Interregionale Seconda Categoria 1957-1958.
 Sassuolo e Libertas Correggio ammesse in IV Serie a completamento degli organici.
 Novellara ripescato.

Finali per il titolo

Note

Bibliografia 
 Annuario 1956-1957 della F.I.G.C. - Roma (1957)
Carlo Alberto Giovanardi, Sassuolo nel pallone - Edizioni Artestampa.

Emilia-Romagna